U10 ou U-10 peut faire référence à :
 HMIS Cauvery (U10), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , différents sous-marins allemands ;
 U10, une entreprise de distribution française ;
 U-10, catégorie sportive réservée aux joueurs de moins de 10 ans (Under the age of 10 en anglais).

Voir aussi
 UX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères